Michaelson ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Michael hergeleitet wird (Sohn des Michael). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Michaelson (~1860–1926), Pseudonym Jarno Jessen, deutsche Kulturjournalistin und Kunstschriftstellerin
 Hans Michaelson (1872–1954), deutscher Maler
 Ingrid Michaelson (* 1979), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 M. Alfred Michaelson (1878–1949), US-amerikanischer Politiker
 Margarete Michaelson (1872–1924), deutsche Schriftstellerin
 Meyer Michaelson (~1810–~1865), deutscher Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Sidney Michaelson (1925–1991), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Michaelsen
 Mikaelsson

Familienname
Personenname nach Erzengel Michael